Френуа — коммуна во Франции, департамент Вогезы
 Френуа — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор